Riche peut désigner :
 l'adjectif qui se rapporte à la richesse.

Patronyme 

Alexandre Jean Joseph Le Riche de La Popelinière (1693-1762), fermier général, un collectionneur et mécène français ;
 Alméry Lobel-Riche (1877-1950), peintre, graveur et illustrateur français ;
 Georges de Porto-Riche (1849-1930), dramaturge et romancier français ;
 Gontran le Riche (?-973), comte et noble germanique ;
 Nicolas Le Riche (1972-), danseur français ;
 Sophie Riche, youtubeuse, comédienne, auteure, chroniqueuse et humoriste française.

Toponyme 

 La Riche, commune française du département d'Indre-et-Loire, dans la région Centre-Val de Loire ;
 Riche, commune française située dans le département de la Moselle, en région Grand Est.

Divers 
 Le Riche et le Pauvre, un feuilleton télévisé américain
 Riche, une chanson de Claudio Capéo sortie en 2017 extraite de l'album Claudio Capéo

Voir aussi 
 

Patronyme français